Venitucci ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Venitucci (* 1987), italienischer Profifußballer
 Luca Venitucci, italienischer Improvisations- und Jazzmusiker